Nouvelle voix désigne :
 Nouvelle voix une sensibilité du Parti socialiste
 Nouvelle voix une revue Néonazie